Plaats in Indonesië
 Tarisi (Wanareja), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Tarisi (Warung Kiara), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java